Лягушки-поросята () — род бесхвостых земноводных, единственный в семействе Hemisotidae.

Описание 
Это среднего размера лягушки, длиной до 80 мм. Круглые, с короткими ногами.  Нёбные зубы, евстахиева труба и барабанные перепонки отсутствуют. Головы маленькие и узкие, с твёрдой, заострённой мордой.

Образ жизни 
Лягушки-поросята относятся к роющим лягушкам, проводящим большую часть своей жизни под землёй. Но, в отличие от большинства роющих лягушек, роют норы не задними, а передними лапами.

Размножение 
Спаривание происходит в конце сухого сезона в норе самки, после чего самец покидает нору, а самка охраняет икру и головастиков. Как правило, норы располагаются в непосредственной близости от берега, но в некоторых случаях в радиусе до 30 метров от существующих водоёмов, в основном под упавшими деревьями. После начала сезона дождей самка прорывает канал от норы к временным водоёмам, в которых головастики остаются до метаморфоза. Также, головастики могут добираться до водоёмов забираясь на спину матери.

Распространение 
Ареал охватывает страны Африки к югу от Сахары.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 9 видов:

Фото

Примечания

Литература 
 Cope, 1867 : On the families of the raniform Anura. Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, ser. 2, vol. 6, p. 189-206.
 Günther, 1859 "1858" : Catalogue of the Batrachia Salientia in the collection of the British Museum.

Лягушки-поросята